Antoinette (voornaam), een meisjesnaam
 Antoinette (vliegtuigfabrikant), een voormalige Franse vliegtuigfabriek (1904-1911)
 Antoinette (Jack de Nijs) (1968), een lied geschreven door Jack de Nijs en uitgevoerd door onder meer Leo den Hop